Линия Кросстаун, Ай-эн-ди (оригинальное название линия Бруклин — Куинс Кросстаун) — линия Нью-Йоркского метро, построенная компанией «Независимая система метрополитена» (IND) и ныне входящая в состав Дивизиона В. Линия обеспечивает беспересадочный проезд из западного Бруклина в северо-западный Куинс и является единственной крупной линией, не заходящей в Манхэттен. Обслуживается

Строение 
Линия начинается, как ответвление от линии Куинс-бульвара, Ай-Эн-Ди южнее станции Куинс-плаза и сразу же поворачивает на юг. На всём своём протяжении линия Кросстаун двухпутная, за исключением станции Бедфорд-авеню — Ностранд-авеню. Перед этой станцией из тупиков начинаются два центральных пути, которые через несколько метров сливаются в один центральный путь. Эти пути были построены в 1931 году и предназначались для новой, так и не построенной, линии, соединившей бы линию Кросстаун с линией Мертл-авеню, Би-эм-ти. После станции Бедфорд-авеню — Ностранд-авеню этот центральный путь имеет съезды на основные пути и сразу после них заканчивается тупиком. Но на станции Клоссон-авеню до сих пор осталось место для центрального пути.

На станции Хойт-стрит — Скермерхорн-стрит пути линии Кросстаун проходят между путями линии Фултон-стрит, Ай-эн-ди, но съездов между этими линиями не существует. После Хойт-стрит — Скермерхорн-стрит линия поворачивает на юг и сливается с локальными путями линии Калвер, Ай-эн-ди.

История 

Проект линии от моста Куинсборо под Джексон-авеню, Манхэттен-авеню, Роублинг-стрит, Бедфорд-авеню и под Хэнкок-стрит к станции линии Франклин-авеню, Би-эм-ти Франклин-авеню был принят городом в 1923 году. Но в следующем году мэр Джон Хайлан выступил против этого проекта. Потом проект был переработан, и линия включена в Независимую систему метрополитена (IND).

19 августа 1933 года был открыт участок от Корт-сквер до Нассо-авеню, и маршрут GG стал работать от станции Куинс-плаза. 

Вся линия была построена 1 июля 1937 года. В этот же день маршрут GG был продлён в обоих направлениях: на севере до Форест-Хилс — 71-я авеню, на юге до Смит-стрит — Девятая улица.

За следующие 77 лет конечные станции маршрута GG, переименованного в G в 1985 году, неоднократно менялись. Он продлялся до Джамейка - 179-я улица и урезался до Куинс-плаза. Но 19 апреля 2010 года маршрут сократили до начальной станции линии Кросстаун: до Корт-сквер. Но на юге маршрут продлили до Черч-авеню.

Станции

Ссылки

nycsubway.org - IND Brooklyn/Queens Crosstown Line